Садлер (Техас), Садлер (англ. Sadler) — місто (англ. city) в США, в окрузі Грейсон штату Техас.
 Джеймс Садлер (англ. James Sadler; 27 лютого 1753 — 27 березня 1828) — англійський аеронавт, хімік і кондитер.